Суперкубок Європи 1980 — 7-й розіграш Суперкубка Європи. У турнірі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1979—1980 англійський «Ноттінгем Форест» та переможець Кубка володарів кубків 1979—1980 іспанська «Валенсія». Вперше в історії титул володаря Суперкубка Європи здобула «Валенсія».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1979—1980
 Кубок володарів кубків 1979—1980

Посилання 
 Суперкубок Європи 1980  
 Суперкубок Європи 1980 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt  

1980 у футболі
1980